"The Story of Us" (canção), gravada por Taylor Swift
 The Story of Us (filme), com Michelle Pfeiffer e Bruce Willis
 The Story of Us (telenovela), produção filipina de 2016